Kaschke ist der Familienname folgender Personen:

 Erich Kaschke (1873–1910), deutscher Kolonial-Arzt und Sammler zahlreicher Ethnologica, Flora und Fauna
 Heinz Kaschke (1916–2002), deutscher Politiker (FDP)
 Klaus-Peter Kaschke (* 1961), deutscher Journalist und Pressefotograf
 Marc Kaschke (* 1973 oder 1974), Bürgermeister von North Platte, Nebraska
 Martin Kaschke (1610–1727), deutscher Bauer
 Michael Kaschke (* 1957), deutscher Manager und Wissenschaftsfunktionär
 Rüdiger Kaschke (* 1954), deutscher Fußballspieler